Aristipo puede referirse a:

Aristipo: (435 a. C. - 350 a. C.) Fundador de la escuela cirenaica.
Aristipo el Joven: Nieto del anterior que sistematizó parte de la doctrina de su abuelo.
Aristipo: Tirano de Argos de siglo II a. C.